Hondecoeter ist der Familienname folgender Personen:
 Gillis Claesz. de Hondecoeter (um 1575–vor 1638), niederländischer Maler
 Gijsbert Gillisz. de Hondecoeter (1604–1653), niederländischer Maler 
 Niclaes Gillisz. de Hondecoeter (1607–1642), niederländischer Maler 
 Melchior de Hondecoeter (1636–1695), niederländischer Maler